Rukiga (district), district in Oeganda
 Koninkrijk Rukiga, historisch land in Afrika